hrabstwo Choctaw (ang. Choctaw County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Choctaw (ang. Choctaw County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Choctaw (ang. Choctaw County) w USA, w stanie Oklahoma